Termenul „Gambarogno” se poate referi la:
Gambarogno, comună în cantonul Ticino, Elveția
Regiunea Gambarogno, regiune situată pe malul sudic al lui Lago Maggiore, vizavi de Locarno 
Districtul Gambarogno,  în cantonul Ticino, Elveția